Galisancho kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Galisancho (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Galisancho (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar